Чемпіонат світу з хокею з шайбою серед юніорських команд (жінки) 2019 — 12-й розіграш чемпіонату світу з хокею серед юніорок. Чемпіонат проходив у японському місті Обіхіро, з 6 по 13 січня 2019 року.

Топ-дивізіон

Команди

Попередній етап

Група А

Група В

Серія на вибування 

Збірна Чехії виграла серію 2:1 та лишилась в Топ-дивізіоні на наступний чемпіонат.

Плей-оф 

Матч за 5-е місце  —  2:1

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):

Джерело: ІІХФ

Дивізіон І

Група А 
Турнір проходив у Радентайні (Австрія) 7 — 13 січня 2019.

Група В 
Турнір проходив у Дамфрісі (Велика Британія) 6 — 12 січня 2019.

Група В (кваліфікація) 
Турнір проходив в іспанському місті Хака 12 — 18 січня 2019.

Посилання 
 ІІХФ  
 Дівочий чемпіонат на eurohockey 

Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніорки)
2019 у хокеї з шайбою